Río Grande de Santiago (ook Río Santiago), een rivier in het westen van Mexico
 Río Santiago (district), een district in de Peruaanse provincie Condorcanqui